Patriarkat och patriark (av lat. patriarcha) kan syfta på:

Patriarkat (sociologi) – gamla begrepp för samhällen som kännetecknas av fäders inflytande
Patriarkat (kristendom) – kyrklig administration över ett område som förvaltas av en patriark
Patriark (kyrkligt ämbete) – biskoplig hederstitel bundet till vissa biskopsstolar
Patriark (bibliskt) – personer i gamla testamentet
Patricier – personer i antikens Rom

Se även
Matriarkat